Oppède est une commune du Vaucluse
 Oppède (1945 est un roman de Consuelo Suncin Sandoval de Gómez